Próspero hace referencia a varios artículos:

Literatura y cultura 
 Próspero, personaje de La tempestad, de William Shakespeare.
 El Prospero es el nombre de un barco en Una serie de catastróficas desdichas, de Lemony Snicket.
 El Príncipe Próspero protagoniza una novela de Edgar Allan Poe La máscara de la Muerte Roja

Ciencia y naturaleza 
 Próspero (satélite), una de las lunas del planeta Urano.
 Prospero X-3, satélite artificial lanzado por el Reino Unido en 1971.
 Prospero (planta), género de la familia de las asparagáceas.

Personas 
 Prospero Alpini (1554-1618), botánico y médico italiano.
 Próspero Bisquertt Prado (1851-1959), compositor chileno.
 Próspero Catelin (1764 - 1842), arquitecto e ingeniero francés
 Prospero Caterini  (1795–1881), cardenal italiano de la Iglesia católica.
 Prospero Colonna (1452-1523), condottiero italiano.
 Próspero de Aquitania, santo y discípulo de San Agustín.
 Próspero de Bofarull y Mascaró (1777-1859), historiador y archivista español.
 Próspero de Reggio, santo italiano.
 Prospero Farinacci (1554-1618), magistrado italiano.
 Próspero Fernández Oreamuno (1834-1885), presidente de Costa Rica de 1882 a 1885.
 Prospero Fontana (1512-1597), pintor italiano del Renacimiento tardío.
 Próspero García (1826-1894), gobernador tucumano.
 Próspero Penados del Barrio (1925–2005),  prelado guatemalteco de la Iglesia católica.
 Próspero Pinzón (1856-1901), político y militar colombiano.
 Próspero (obispo), de Tarragona.
 Benedicto XIV (1675–1758), nacido Prospero Lorenzo Lambertini.

Lugares 
 Próspero Palazzo, localidad argentina de la Provincia del Chubut.
 San Prospero (Italia), comunidad italiana.